XXI Чемпионат России по регби проходил с 4 мая по 28 октября 2012 года. Чемпионом второй раз подряд стал регбийный клуб «Енисей-СТМ», обыгравший в финале «Красный Яр».

Регламент 
Чемпионат России по регби 2012 проводится в два этапа. На первом этапе все участвующие клубы играют два круга с разъездами. За победу в матче первого этапа начисляется 4 очка, за ничью - 2 очка, за поражение - 0 очков. Команде, совершившей 4 и более попытки в матче, начисляется одно бонусное очко. Команде, проигравшей матч с разницей в семь и менее очков, начисляется одно бонусное очко. На втором этапе команды, занявшие места с 1 по 4 играют по два полуфинальных матча по схеме 4-1, 1-4 и 3-2, 2-3. Победители полуфиналов играют в финале Чемпионата, проигравшие команды играют матчи за третье место. Команды, занявшие на первом этапе места с 5-го по 8-е играют матчи плей-офф за места 5-8. Команды, занявшие на первом этапе Чемпионата 9-е и 10-е места, играют между собой два матча. Победитель серии занимает 9-е место в Чемпионате.

География соревнований 
В этом чемпионате России три клуба представляли Москву, два Красноярск и по одному города Казань, Новокузнецк, Пенза, Таганрог и подмосковный поселок Монино.

Участники 
Казанский «Агроуниверситет» и таганрогская «Булава» (бывш. «Радуга»), занявшие в прошлом сезоне 1-ое и 2-ое места в Высшей лиге (9-ое и 10-ое в общем зачете), пополнили состав Суперлиги.

Турнирная таблица 
Первый этап чемпионата проходил с 4 мая по 2 октября 2012 года.

 «Агроуниверситет» находится в таблице выше «Спартака-ГМ» из-за большего количества очков, набранных в личных встречах.

Результаты матчей

Матчи за 9-е место

Плей-офф за 5—8 места

Полуфиналы

Матчи за 7-е место

Матчи за 5-е место

Плей-офф за 1—4 места

Полуфиналы

Матчи за 3-е место

Финал

Самые результативные игроки

Примечания

Ссылки 
 
 
 Регламент

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2012 году
2012 год в регби